Beyla est une ville de Guinée.
 Beyla est une divinité de la mythologie nordique.